Il gruppo della vesuvianite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della vesuvianite 
 Fluorvesuvianite
 Manganvesuvianite
 Vesuvianite
 Wiluite

Note 

Vesuvianite